Boucher se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Stéphanie Boucher
 Jules Armand Guillaume Boucher de Crèvecoeur